Dumitru est la variante roumaine de Dimitri. Il est utilisé comme prénom ou comme nom de famille et est notamment porté par :

Nom de famille 
 Alexe Dumitru (1935 - 1971), céiste roumain ;
 Alina Alexandra Dumitru (1982 -), judokate roumaine ;
 Dan Dumitru (1982 -), joueur roumain de rugby à XV ;
 Ion Dumitru (1950 -), est un ancien joueur et entraîneur de football roumain ;
 Marian Dumitru (1960 -), est un ancien joueur de handball roumain ;
 Nicolao Dumitru (1991 -), footballeur italien ;
 Ted Dumitru (1939 - 2016), est un ancien entraîneur de football roumain ;
 Viorica Dumitru (1946 -), kayakiste roumaine.

Prénom 
 Dumitru Braghiș (1957 -), Premier ministre de Moldavie
 Dumitru Berbece (1961 -), handballeur roumain ;
 Dumitru Mazilu (1934 -), juriste, diplomate, homme politique et dissident roumain ;
 Dumitru Moraru (1956 -), footballeur roumain ;
 Dumitru Pârvulescu (1933 - 2007), lutteur gréco-romain roumain ;
 Dumitru Petre (1957 -), haltérophile roumain ;
 Dumitru Prunariu (1952 -), spationaute roumain ;
 Dumitru Roșca (1895 - 1980), philosophe roumain ;
 Dumitru Stăniloae (1903 - 1993), prêtre de l'Église orthodoxe roumaine, théologien, universitaire et professeur ;
 Dumitru Tsepeneag (1937 -), un écrivain roumain d’expression roumaine et française.

Patronyme roumain
Homonymie de patronyme
Prénom roumain